You and I er titlen på flere film, album og sange:

Musik

Album 
 You and I (Jeff Buckley-album), 2016
 You & I (Cut Off Your Hands-album), 2008
 You and I (O'Bryan-album), 1983
 You & I (The Pierces-album), 2011
 You and I (Teddy Pendergrass-album), 1997

Sange 
 "You and I" (Arctic Monkeys sang), b-side til Black Treacle
 "You and I" (Celine Dion sang)
 "You and I" (Dennis Wilson sang)
 "You and I" (Eddie Rabbitt and Crystal Gayle sang)
 "You & I (Nobody in the World)", John Legend-sang
 "You & I" (The Flaws sang)
 "You & I" (Graham Coxon sang)
 "You and I" (Lady Gaga sang)
 "You and I" (Medina sang)
 "You & I" (One Direction sang)
 "You and I" (Queen sang)
 "You and I" (Rick James sang)
 "You and I" (Will Young sang)
 "You and I" (Xonia sang)
 "You and I (We Can Conquer the World)", af Stevie Wonder, også indspillet af George Michael som "You and I"
 "You and I", af Ace of Base
 "You and I", af Anarbor fra Free Your Mind
 "You and I", af Anjulie
 "You & I", af Azu fra Two of Us
 "You and I", af Black Ivory
 "You and I", af Chung Dong-ha
 "You and I", af Drag fra The Way Out
 "You and I", af Earth, Wind & Fire fra I Am
 "You & I", af Fightstar fra One Day Son, This Will All Be Yours
 "You & I", af IU
 "You and I", af Ingrid Michaelson fra Be OK
 "You and I", af J.K.
 "You and I", af Jeff Buckley fra Sketches for My Sweetheart the Drunk
 "You and I", af Johnny Bristol
 "You and I", af Ken Dodd, B-side på singlen "Tears"
 "You & I", af Krypteria fra In Medias Res
 "You and I", af Matt Bianco fra Another Time Another Place "You and I", af Stevie Wonder, also covered by Michael Bublé fra It's Time "You and I", af The Monkees, skrevet af Davy Jones og Bill Chadwick, fra Instant Replay (1969)
 "You and I", af The Monkees, skrevet af Micky Dolenz og Davy Jones, fra Justus (1996)
 "You and I", af Park Bom af den sydkoreanske gruppe 2NE1
 "You and I", af Petula Clark, skrevet af Leslie Bricusse, fra soundtracket til filmen fra 1969 film Goodbye, Mr. Chips "You and I", af Scorpions fra Pure Instinct "You and I", af Silver Apples fra Contact "You and I", af Switch fra This Is My Dream "You and I", af t.A.T.u. fra Vesyolye Ulybki "You and I", af Wilco fra Wilco (The Album)
 "You and I", fra musicalen Chess "You and I, Part II", af Fleetwood Mac fra Tango in the Night "You and I", af John Davidson
 "You and I", af Charlie Rich
 "You and I", af Enrique Iglesias fra Sex and Love "You & I", af Local Natives fra Local Natives Bands 
 You and I, et amerikansk screamo band udgivet på Level Plane Records
 You&I, et schweizisk folk/pop band

 Film og tv 
 You and I (film fra 2011), en engelsk/russisk film English/Russian film
 Jung Jae-hyung & Lee Hyo-ri's You and I'', et sydkoreansk musikprogram på tv